'''Billdal kan avses:

 Billdal – ett samhälle och primärområde i Göteborgs kommun
 Billdal (tätort) – en tidigare kommungränsöverskridande tätort i Göteborgs kommun och Kungsbacka kommun
 Billdals kyrka – en kyrkobyggnad i Göteborgs kommun
 Billdals Pingstkyrka – en pingstförsamling i Billdal i Göteborgs kommun
 Billdals kyrkogård – en kyrkogård i stadsdelen Askim i Göteborg
 Billdals herrgård – en egendom i Billdal